Treblinka (Mazovië), een dorp in Polen
 Treblinka (concentratiekamp), een vernietigingskamp uit de Tweede Wereldoorlog
 Tiamat, een Zweedse band die vroeger de naam Treblinka droeg